Portelli ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Portelli (* 1942), italienischer Schriftsteller
 Alfred Portelli, maltesischer Politiker
 Angelo Portelli (1852–1927), maltesischer Geistlicher, Weihbischof in Malta
 Carlo Portelli († 1574), italienischer Maler
 Joseph M. Portelli, Spieler des Gozo Football Club
 Leone Portelli, maltesischer Politiker
 Nicolai Portelli (* 1981), maltesischer Leichtathlet
 Paul Portelli, maltesischer Politiker